Slovenska reprezentanca v hokeju na travi je moška selekcija Zveze za hokej na travi Slovenije, ki zastopa Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih.

Prvo meddržavno tekmo je slovenska reprezentanca odigrala leta 1992 proti reprezentanci Hrvaške v Zagrebu in visoko izgubila z 0:5. Že na povratni tekmi istega leta v Bratoncih pa je pokazala povsem drugi obraz in tesno izgubila z 0:1. Reprezentanca je nato dolga leta sodelovala praktično samo na vsakoletnem Panonskem pokalu, katerega se poleg Slovenije udeležujejo še reprezentance Hrvaške, Madžarske in Slovaške. Poleg tekem na Panonskem pokalu in nekaterih prijateljskih tekem z istimi nasprotniki velja omeniti še prijateljsko tekmo leta 1997 v Trstu z Italijo, katero so izgubili z 1:7. Prvo desetletje mednarodnih tekmovanj je minilo v znamenju porazov in neodločenih rezultatov, tako da je prvo mednarodno zmago reprezentanca zabeležila šele leta 2001, ko je v Moravskih Toplicah s 5:4 premagala Madžarsko.

Leta 2002 se je reprezentanca prvič udeležila kvalifikacij za evropsko prvenstvo in kljub dobri igri izgubila proti Franciji, Škotski in Madžarski ter seveda ostala brez uvrstitve, na najvišje tekmovanje na stari celini. Po menjavi tekmovalnega sistema, je bila Slovenija razvrščena v četrti kakovostni razred (Challenge II), med ekipe ki kotirajo od 25. do 32. mesta v Evropi. Leta 2007 je reprezentanca dosegla svoja največja uspeha do sedaj. Najprej je v Bratislavi osvojila Panonski pokal, nato pa pred domačimi navijači v Predanovcih, zmagala še na evropskem prvenstvu skupine Challenge II in se uvrstila v tretji kakovostni razred v katerem je nato leta 2009 tudi obstala. Po daljšem premoru je reprezentanca v letu 2017 nastopila v četrtem kakovostnem razredu (Championship IV) evropskega hokeja in osvojila drugo mesto. 

Trenutno vlogo selektorja opravlja Franc Maučec.

Statistika

Pregled po vseh tekmah skupaj

Pregled tekem po nasprotnikih

Selektorji

Ludvik Zelko 1992 in 2005

Aleksander Šeruga 1994

Štefan Škerlak 1993 in 1995-1996

Vitomir Fujs 1997 in 1999

Miran Mesarič 1998

Jože Časar 2000-2004

Andraž Nemec 2006-2007

Zlatko Stanko 2008

Štefan Sraka 2008-2009

Franc Maučec 2016-

Največ nastopov

Najboljši strelci 

Zadnja posodobitev: 18. avgust 2019.

Hokej na travi
Reprezentanca
Športna moštva, ustanovljena leta 1992